Битва при Ярмуке (, , Иеромукос) — шестидневное сражение между Византией и Арабским исламским халифатом за контроль над Сирией в ходе мусульманского завоевания Сирии и Палестины, завершившееся 20 августа 636 года.

Предыстория 

В 634 году мусульмане завоевали Дамаск и большинство городов южной Сирии. Византийский император Ираклий I собрал армию — численностью в 200 000 ( 100 000 византийцев и 100 000 армян) человек для отвоевания Сирии. Византийские авторы упоминают двух командующих этой армией — сакеллария (казначея) евнуха  и Ваана (Вагана армянский полководец). Мусульмане противопоставили им 20 000 воинов. Командовал этим войском Халид ибн аль-Валид, один из сподвижников Мухаммада.

Ход сражения 
Битва при Ярмуке продолжалась три полных дня (не считая двух дней, когда боёв не было). Центром арабского войска командовал Абу Убайда ибн аль-Джаррах, правым флангом — Муаз ибн Джабаль, левым — Наффас ибн Усама аль-Кинани. Во главе пехоты стоял Хашим ибн Утба (племянник Саада ибн Абу Ваккаса). Внутри эти основные корпуса делились на мелкие племенные отряды, каждый из которых имел своё знамя. В центре стояли сводный отряд из тысячи сподвижников Пророка, сводный отряд пехоты и аздиты. На правом фланге стояли йеменские племена. На левом фланге — в основном североарабские племена и североаравийские и сирийские племена с южноарабской генеалогией. Важнейшей ударной силой армии, кавалерией, разделённой на четыре группы, командовал сам Халид ибн аль-Валид. Лагерь арабов, со всем имуществом и семьями, находился на высоком холме.

В первый день, после кавалерийских атак с обеих сторон, византийский левый фланг атаковал правый фланг арабской армии, две атаки были отбиты, но после третьей йеменцы побежали в сторону лагеря. Оставались лишь отдельные островки сопротивления вокруг племенных знаменосцев. Византийцы ворвались в лагерь, но беглецы, которых арабские женщины встречали руганью и кольями от палаток, опомнились и стали обороняться. Подоспевшая кавалерия отбросила византийцев на исходную позицию. Попытка византийцев опрокинуть левый фланг также потерпела неудачу. Византийским атакам препятствовал пыльный ветер из пустыни и солнце, светившее в глаза. Воины завязывали рот и нос, чтобы спастись от пыли. Во время контратаки Халида погиб командующий правым флангом византийцев, Ибн Канатир, арабы нашли его с закутанной в плащ головой, и это породило рассказ о том, что он закрыл лицо, чтобы не видеть позора поражения.

Византийским войскам, в отличие от сплочённой религиозным духом арабской армии, мешало внутреннее соперничество между командирами. Арабские источники отмечали, что будто бы Григорий приказал Ибн Канатиру (или наоборот) атаковать мусульман, но тот ответил, что он такой же командир, и не подчинился приказу. В арабском историческом предании указано событие, изложенное и в «Истории» Феофана Исповедника, согласно которому после поражения, нанесённого арабами Феодору Сакелларию, войска Ваана восстали и объявили своего командующего императором. Раздором воспользовались мусульмане, напавшие и разгромившие Ваана.

Во второй половине дня византийские конные лучники подвергли наступающие арабские соединения интенсивным обстрелам с целью нарушить их замысел. Как рассказывает Аль-Вакиди, в результате этого многие наступающие были лишены зрения, и наступление в этом направлении захлебнулось. Мусульмане отступили для того, чтобы реорганизоваться и вновь пойти в атаку. На этот раз она оказалась удачной: утраченные позиции были возвращены, а византийцы стали отступать.

К исходу третьего дня боёв арабская кавалерия совершила прорыв по правому флангу и вышла в тылу византийцев к переправе через вади Руккад. Утомлённая многодневным сражением, византийская армия бросилась в паническое бегство в густой пыли в предвечернее время (арабские историки говорят о густом тумане). Отступавшие, преследуемые конницей и не видевшие дороги, падая с обрывистых берегов вади Руккад и Ярмука, насмерть разбивались о камни.

Оба византийских предводителя, Ваган и Феодор, пали в битве при Ярмуке.

Последствия 
Следствием поражения византийцев при Ярмуке было подчинение мусульманами всей Палестины. Мусульманские войска осадили Иерусалим. Доведённый до крайности, патриарх Иерусалимский Софроний согласился на капитуляцию и сдал город лично халифу Умару. Известны в этом случае кротость и великодушие Умара. Жители города получили свободу совести; они обязаны были платить только умеренную подать. Христианские церкви остались неприкосновенны. Ещё до взятия города большая часть церковной утвари была отправлена морем в Константинополь. Иерусалим был взят арабами в 637 году.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Yarmouk in Sword of Allah at GrandeStrategy by A.I. Akram
 Battle of Yarmuk, 636

Сражения по алфавиту
Сражения арабо-византийских войн
Сражения в Сирии
События 20 августа
Август 636 года
Сражения 636 года
__ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ_ОГЛАВЛЕНИЕ__